Hub puede referirse a:

Computación 
 Concentrador o ethernet hub, un dispositivo para compartir una red de datos o de puertos USB de una computadora.
 Hub es un concepto en la teoría de redes que se refiere a un nodo con un número de enlaces que excede ampliamente el promedio.

Comunicaciones 
 Hub satelital, también conocido como telepuerto.

Televisión 
 The Hub canal de cable estadounidense perteneciente a Discovery Channel.

Lugares 
 Hub, localidad de California, Estados Unidos de América.
 Hub, ciudad de la provincia de Baluchistán en Pakistán.
 Hub Dam, en Baluchistán.

Máquinas simples 
 Buje o cojinete de clausura es el punto de apoyo y giro de un eje (por ejemplo: es una parte importante de una rueda, se caracteriza por su construcción y sistema de giro).

Transporte 
 Punto de intercambio o centro de distribución de tráfico de personas y mercancías.
 Centro de conexión de un aeropuerto importante del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad.
 Centro de distribución de un puerto naval con otros de menor importancia.

Acrónimos 
 Hospital de Bellvitge es un centro médico y universitario de Hospitalet de Llobregat.

Referencias